Хоанг Суан Тхань Кхьет (, род. 1985) — вьетнамская шахматистка, международный мастер среди женщин (2005).

Шахматная карьера 
Чемпионка Вьетнама 2004 г. Серебряный призёр чемпионата Вьетнама 2003 г.

В составе сборной Вьетнама участница шахматной олимпиады 2004 г.

Бронзовый призёр зонального турнира 2005 г.

Участница женского чемпионата мира 2006 г. (проиграла в 1-м круге будущей победительнице соревнования Сюй Юйхуа).

После 2006 г. не участвует в соревнованиях высокого уровня.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хоанг Суан Тхань Кхьет на шахматных олимпиадах
 Выступления Хоанг Суан Тхань Кхьет на чемпионатах мира среди женщин

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам среди женщин